Fjodorowski rajon (russisch ) ist der Name folgender Verwaltungseinheiten (Rajons) in Russland:
 Fjodorowski rajon (Baschkortostan), in der Republik Baschkortostan
 Fjodorowski rajon (Saratow), in der Oblast Saratow